Kor (Star Trek), a Star Trek sci-fi univerzum egyik jelentősebb mellékszereplője
kor,  földtörténeti kor, a időszaknál rövidebb periódus a földtörténeti időskálán
kor, történelmi korszak, a történelmi időfolyam egy szakasza: Őskor, Ókor, Középkor, Újkor

kór, betegség